FDJ – profesjonalna francuska drużyna kolarska.
 Freie Deutsche Jugend – komunistyczna organizacja młodzieżowa.